Los Mont o Montt son una familia chilena, de ascendencia catalana, que ha dado académicos, políticos entre otras facetas de desempeños al desarrollo del país. Agregaron una letra "t" al final de su apellido en las postrimerías del .

Esta familia tuvo tres presidentes de Chile que fueron:
Manuel Montt Torres (1809-1880): Presidente de Chile entre (1851-1861).
Jorge Montt Álvarez (1845-1922): Presidente de Chile entre (1891-1896).
Pedro Montt Montt   (1849-1910): Presidente de Chile entre (1906-1910).

Otros miembros importantes son:
José de Montt y Monte de Rivera (San Pedro Pescador, Gerona, Cataluña, España, 1672-Santiago, 1735), capitán de infantería del presidio de Concepción, y del comercio de Santiago, donde tuvo una tienda en la calle del Rey; genearca de la Familia Montt en Chile.
José Esteban de Montt Cabrera, (Lima, Virreinato del Perú, 1709-Santiago, 6 de febrero de 1782). Masón.
José Santiago Montt Irarrázaval, (1797-1843). Fue un masón,  abogado, Ministro de la Corte de Apelaciones y diputado chileno.
José Anacleto Montt Goyenechea, (1802-1867). Fue un político y abogado chileno.
Rosario Montt Goyenechea (1827-1894): Primera dama de Chile entre 1851-1861. Prima y esposa del Presidente Manuel Montt y, madre del Presidente Pedro Montt.
Ambrosio Montt Luco, (1830-1899): Abogado, embajador, político, Fiscal de la Corte Suprema de Justicia y diputado por Ovalle, Combarbalá e Illapel, Itata y Maule.
Ismael Pérez Montt, (1847-1905). Fue un abogado y político del partido nacional chileno.
Luis Montt Montt (1848-1909): Abogado, diputado, profesor, escritor, historiador, hijo de Manuel Montt Torres e hermano de Pedro Montt Montt.  

Julio Montt Salamanca, (1861-1882): Joven militar chileno, héroe en el Combate de Concepción.
Lorenzo Montt Montt (1866-1930): Abogado, diputado y ministro de estado.
Eugenio Guzmán Montt, (1875-1922). Abogado y diplomático.
Roberto Guzmán Montt, (1876-1942). Abogado y político, diputado por Lontué y Curepto, regidor y alcalde de Las Condes. Ministro de Instrucción y Obras Públicas.  
Jorge Guzmán Montt (1879-1935): Político y abogado chileno. Diputado por Limache y Quillota en 1912.
Alberto Cruz Montt, (1879-1955). Arquitecto y docente chileno de estilo neoclásico. Estudió en la Escuela Especial de Arquitectura de París. Fue profesor de «Historia de la arquitectura» en la Universidad de Chile y en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Cristina Montt (1895-1969): Actriz cinematográfica.
Teresa Wilms Montt (1893-1921): Poetisa y escritora de principios del .
Manuel Montt Lehuedé (1904-1983): Político y profesor del Departamento de Itata.
Julio Montt Momberg (1926-2019): Médico, ex regidor, diputado, concejal y ministro de salud.
Manuel Montt Balmaceda (1925-): Abogado, ex diplomático ante la OIT y Rector Fundador de la Universidad Diego Portales.
Mario Garrido Montt (1927-2011): Fue abogado y profesor. Fue presidente de la Corte Suprema de Chile entre los años 2002-2003.
Marta Montt Balmaceda (1934-2019): Primera top model chilena. 
Germán Westphal Montt (1942-): Académico y profesor chileno residente en EE. UU. Doctorado en lingüística teórica, Simon Fraser University, Canadá. 
Luis Montt Dubournais (1945): alcalde de la comuna de La Reina (Santiago). Nieto de Isidoro Dubournais.
Pedro Montt Leiva (1956-): Profesor y académico chileno. Fue subsecretario de educación entre 2004 y 2006.
Raúl Celis Montt (1963-): Abogado, académico y político. Se desempeñó durante todo el 1º mandato de Sebastián Piñera (2010-2014) como intendente de la Región de Valparaíso. Actualmente se desempeña como miembro de la Convención Constitucional de Chile en representación del distrito n° 7, desde julio de 2021.
Andrés Wood Montt (1965- ): Es director de cine chileno.
Rodrigo Montt Swett (1974- ): Abogado, jurista y político, fue presidente del distrito 34 de RN.  Fue también Jefe Depto. Jurídico de la Dirección General del Crédito Prendario, y concejal por Lo Barnechea. Desde marzo del 2021, es abogado integrante en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.
Andrés Celis Montt (1975-): Abogado, político chileno, y concejal por Viña del Mar. En noviembre de 2017 fue elegido Diputado de la República para el período 2018-2022 en representación del distrito 7.
Cristóbal Tapia Montt (1981-): Productor de arte y actor chileno de cine, teatro y televisión.

Referencias 

 Familia Montt Prado en genealog.cl
 Montt, Luis (1943) Recuerdos de Familia, Imprenta Universitaria, Santiago de Chile.

Montt
Montt
Inmigración española en Chile